Campus Andrés Bello puede referirse a:
Campus Andrés Bello de la Universidad de Chile.
Campus Andrés Bello de la Universidad de La Frontera.
Campus Andrés Bello de la Universidad de La Serena.